Коуш:
 Коуш — каплевидная, круглая или треугольная оправка из металла с жёлобом на наружной стороне. Используется в такелажных работах.
 Коуш — разновидность алебарды с наконечником в виде ножа и топора одновременно. См. Средневековое оружие#Колюще-рубящее.
 Коуш — ныне не существующее село в Крыму.